Lísková může být 
 obec
 Lísková v okrese Domažlice

 ulice 
 Lísková (Čáslav)
 Lísková (Čelákovice)
 Lísková (Dolní Břežany)
 Lísková (Havířov)
 Lísková (Jesenice)
 Lísková (Jirny)
 Lísková (Kadaň)
 Lísková (Kamenice)
 Lísková (Letkov)
 Lísková (Mělník)
 Lísková (Merklín)
 Lísková (Ohrobec)
 Lísková (Plzeň)
 Lísková (Praha)
 Lísková (Prachatice)
 Lísková (Prostějov)
 Lísková (Sibřina)
 Lísková (Svatava)
 Lísková (Šestajovice)
 Lísková (Těrlicko)
 Lísková (Trutnov)
 Lísková (Ústí nad Labem)
 Lísková (Zlín)

 obec s podobným názvem
 Lisková, obec na Slovensku

 ulice s podobným názvem
 Lisková, Ružomberok, Slovensko
 Liškova (Litoměřice)
 Liškova (Praha)

 přídavné jméno od dřeviny
 Líska

Wikipedie:Rozcestníky